Нтчиси — топоним.

 Нтчиси (аэропорт) — аэропорт города Нтчиси.
 Нтчиси (город) — округ в Малави.
 Нтчиси (округ) — округ в Малави.